ULAN puede hacer referencia a:
 Unión Latinoamericana de Noticias
 Union List of Artist Names